Enjoy the Silence  () — це пісня англійського гурту Depeche Mode, написана Мартіном Ґором. Вона була видана лейблом Mute Records як другий сингл з альбому «Violator», у лютому 1990 року.

Місце у чартах

Посилання 
 Лірика 
  
 Сингл "Enjoy the Silence"  у базі даних порталу Discogs.com
 Інформація про сингл "Enjoy the Silence" на офіційному сайті Depeche Mode

Виноски 

Сингли 1990
Пісні Depeche Mode